Гритьково — название нескольких населённых пунктов:
 Гритьково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Гритьково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Гритьково — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Гритьково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Гритьково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.